Пряхин — русская фамилия; от профессионального прозвища Пряха; имеет женскую форму .

Известные носители:
 
 Пряхин, Анатолий Дмитриевич (1939—2018) — советский и российский историк, археолог, доктор исторических наук, профессор.
 Пряхин, Валерий Владимирович (1933—2016) — генеральный директор Калужского турбинного завода, Герой Социалистического Труда.
 Пряхин, Владимир Фёдорович (род. 1944) — советский и российский дипломат, учёный-политолог.
 Пряхин, Георгий Владимирович (род. 1947) — русский писатель, журналист и издатель, академик Академии российской словесности, действительный член Евразийской академии телевидения и радио.
 Пряхин, Дмитрий Васильевич (1896—1961) — русский и советский гобоист, заслуженный артист РСФСР.
 
 Пряхин, Сергей Васильевич (род. 1963) — хоккеист, чемпион мира, Мастер спорта СССР международного класса, тренер.



См. также